Niemcy:
 Eisenbach – dzielnica Bad Ems
 Eisenbach – rzeka, dopływ Breg
 Eisenbach – rzeka, dopływ Hammerbach
 Eisenbach (Hochschwarzwald) – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Breisgau-Hochschwarzwald

Osoby:
 Heinrich Eisenbach – austriacki kabaretysta

Inne:
 Eisenbach – pałac